Алексей Сергеевич Савченков (род. 1975) — сотрудник российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Родился 9 июля 1975 года в Свердловской области в семье сотрудника КГБ СССР, впоследствии ФСБ России генерал-лейтенанта Сергея Павловича Савченкова. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Вскоре после окончания академии Савченков поступил на службу в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Служил на различных должностях в территориальных управлениях ФСБ России. С 2017 года занимал пост первого заместителя начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю.

С июля 2019 года Савченков занимает должность начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области.

В декабре 2020 года Савченкову было присвоено очередное звание генерал-майора. С того же времени — председатель Омского регионального отделения общества «Динамо».

Награждён рядом государственных и ведомственных наград.

Ссылки 
 Руководителю Омского УФСБ Алексею Савченкову присвоено звание генерал-майора. // Новости Омска, 09.12.2020.
 Новым начальником омского управления ФСБ назначен сын экс-руководителя Новосибирского УФСБ.
 Начальник УФСБ стал руководителем Омского отделения общества «Динамо». // Вечерний Омск, 03.12.2020.

Выпускники Уральского юридического университета
Руководители региональных управлений ФСБ России